Dubassow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Petrowitsch Dubassow (* 1984), russischer Biathlet
 Iwan Iwanowitsch Dubassow (1897–1988), russisch-sowjetischer Grafiker